Politzer, Pollitzer, Policzer:
 Hugh David Politzer (1949), un físico teórico estadounidense.
 Georges Politzer

Judíos de Hungría